Rock Hard:
 Rock Hard — немецкий музыкальный журнал о рок- и метал-музыке.
  — музыкальный фестиваль, организовываемый журналом.
  — седьмой сольный студийный альбом бас-гитаристки Сьюзи Кватро, выпущенный в 1980 году.
  — сингл рэп-рок группы Beastie Boys, выпущенный в 1984 году.
 «(You Make Me) Rock Hard» — песня группы Kiss

См. также 
 We Rock Hard